Jméno Ricardo Pereira má více nositelů:
 Ricardo Pereira (* 1976) – bývalý portugalský fotbalový brankář
 Ricardo Pereira (* 1993) – portugalský fotbalový obránce, hrající v anglickém týmu Leicester City FC

Rozcestníky - jméno